Tenisový turnaj ATP If Stockholm Open 2010 se konal ve dnech 18. - 24. října ve Stockholmu, v hlavním městě Švédska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'Roger Federer (vítěz)
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (2. kolo)
  Ivan Ljubičić (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Feliciano López (1. kolo)
  Thomaz Bellucci (1. kolo)
  Tommy Robredo (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení 
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (1. kolo)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2010